Sahel (do árabe , sahil, que significa “costa” ou “fronteira”) pode referir-se a:

Sahel — região da África situada entre o deserto do Saara e as terras mais férteis a sul, que se estende entre o oceano Atlântico e o mar Vermelho

Região Sahel —  região administrativa do Burquina Faso

Sahel (Tunísia) — região geográfica e histórica da Tunísia

Ver também
Étoile Sportive du Sahel — clube multidesportivo da Tunísia, cuja equipa de futebol é uma das mais bem sucedidas de África

Desambiguações de topônimos